Šlapanice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Šlapanice (okres Brno-venkov), stad in okres Brno-venkov
 Šlapanice (okres Kladno), gemeente in okres Kladno